

Звірево — місто, центр міського округу, Ростовська область
 Звірево — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Звірево — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Звірево — селище, Озерський міський округ, Калінінградська область